

События 
 52-е Олимпийские игры.
 Разрушена Писа в Элиде.
 572—568 — акме баснописца Эзопа, современник Хилона.
 Распущен «Дом муз» Сапфо на Лесбосе.

Китай 
 Первый год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 1 луне союзные войска (цзиньский полководец Луань Янь, сунский полководец Хуа Юань, вэйский полководец Нин Чжи, луский полководец Чжунсунь Ме, цаосцы, цзюйцы, чжусцы, тэнцы и сесцы) осадили город Пэнчэн (Пын-чэн) в Сун.
 Цзиньский Дао-гун напал на Ци, циский князь послал княжича Гуана заложником в Цзинь.
 Летом цзиньский полководец Хань Цзюэ двинулся против Чжэн, а циский полководец Цуй Чжу (Цуй-шу), луский полководец Чжунсунь Ме, цаосцы, чжусцы и войска Малого Ци соединились в Цзэн (местность в Чжэн).
 Осенью Дао-гун (во главе войск Цзинь, Ци, Цао, Лу, Чжу и Малого Ци) напал на Чжэн, чжэнские войска были разбиты, цзиньцы дошли до столицы Чэнь, но чжэнцы оборонили стены.
 Осенью чуский полководец гун-цзы Жэнь-фу вторгся в Сун.
 В 9 луне, в день синь-ю умер царь Чжоу Цзянь-ван, ему наследовал сын Се-синь (Лин-ван, эра правления 571—545). Сообщается, что у Се-синя при рождении была борода (гл.14 «Ши цзи»).
 В 9 луне чжуский князь прибыл для аудиенции в Лу.
 Зимой в Лу с визитами прибыли вэйский посол Гунсунь Пяо и цзиньский посол Сюнь Ин.
 Князья совместно вернули Пэнчэн княжеству Сун, казнив Юй Ши.

См. также

Примечания